Silva Escura ist der Name folgender Orte in Portugal:

 Silva Escura (Maia), Ort und ehemalige Gemeinde (Freguesia) im Concelho de Maia
 Silva Escura (Sever do Vouga), Ort und ehemalige Gemeinde (Freguesia) im Concelho Sever do Vouga